Isaac de Síria, monjo i sacerdot sirià
 Isaac de Síria, bisbe de Nínive del .